Joannidis ist der Familienname folgender Personen:

 Myrto Joannidis (* 1975), Schweizer Popsängerin 
 Nico Joannidis (* 1989), deutscher Motorradrennfahrer

Siehe auch:
 Ioannidis
 Joannides